Трновица може да се односи на:

 Трновица (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Трновица (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Трновица (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Трновица (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Трновица (Дубровачко приморје), насеље у општини Дубровачко приморје, Република Хрватска

Види још 
 Трн (вишезначна одредница)
 Трнавци
 Трнова
 Трновац
 Трновец
 Трнови
 Трново
 Трновче
 Трње